Серге́й Ю́рьевич Мина́ев (12 января 1962, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, теле- и радиоведущий, шоумен и комик. Автор пародийных кавер-версий популярных хитов 1980-х и 1990-х, называет себя «первым поющим советским диск-жокеем».

Биография 
Родился 12 января 1962 года в Москве. Некоторое время работал формовщиком на московском заводе. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (1983, эстрадное отделение), ГИТИС (1987, актёрский эстрадный факультет). В училище преподавателями Минаева были Илья Григорьевич Рутберг (пантомима), Алексей Андреевич Быстров (степ), в институте — Сергей Михайлович Дитятев (мастерство актёра, специализация), руководителем курса — народный артист СССР И. Г. Шароев.

Музыкальная карьера 
Окончил музыкальную школу по классу скрипки. На втором курсе училища стал вокалистом группы «Город». Коллектив репетировал в подвале Дома культуры «Красный Пролетарий» (там же, где некогда репетировала группа Воскресение) и на тот момент был чисто инструментальным; впоследствии Минаев стал исполнять собственные песни на стихи Сергея Мирова. Источники вдохновения коллектива были весьма разнообразны — Earth, Wind & Fire, Стиви Уандер, Queen, Boney M, The Police, «Воскресение», «Машина Времени». Группа «Город» приняла участие в рок-фестивале «Физтех — 1982» в Долгопрудном и снялась в эпизоде фильма «Не могу сказать прощай». Минаев — автор музыки и исполнитель гимна подводников Подводречстроя СССР.

Начиная с 1979 года начал пробовать себя в роли дискжокея, проводя дискотеки в МАИ, с 1983 — в гостинице «Молодёжная», с 1985 — в гостиницах «Интурист» и «Спартак». Для записи кавер-версий использовались инструментальные версии с синглов 80-х годов, выпущенных на виниле. Прямого перевода текстов Минаев не делал, считая их малоинтересными; ему хотелось, чтобы «на советской эстраде звучала музыка уровня мировых звёзд, но при этом чтобы был русский язык». В 1984 году выступал в качестве дискжокея в студенческом лагере МЭИ возле Алушты, где познакомился со своим предшественником Сергеем Лисовским. Впоследствии Лисовский стал концертным директором Минаева и совместно с Юрием Чернавским основал студию «Рекорд», в которой Минаев работал.

Видеоклип для одной из наиболее популярных песен Минаева, «Карнавал» (снятый в 1985 году для телепередачи «Весёлые ребята», режиссёр — Андрей Кнышев), являл собой вершину изобретательности советской телестудии — первичный видеосигнал прошёл через 15 стадий обработки. Песня «Юра — вумен, Вася — мэн» (переделка хита группы Bad Boys Blue) попала в «чёрный список» Министерства культуры СССР.

В конце 1986 года студия «Рекорд» провела первую в СССР дискотеку на 10 000 человек. Мероприятие прошло с большим успехом, получило резонанс в прессе, было одобрено КГБ СССР, Московским горкомом партии, и после этого уже проводилось во многих крупных городах страны. Для Минаева это был дебют на профессиональной сцене; были исполнены пародия на «Modern Talking» и песни Юрия Чернавского («Маргарита», «Шаман»). В 1987 году Минаев стал одним из исполнителей песни «Замыкая круг».

Важнейшим альбомом в творчестве стал альбом Радио «Абракадабра», записанный летом 1987 года совместно со звукорежиссёром Игорем Замараевым в московском окраинном ДК на Люблинской улице в студии Муслима Магомаева. В него вошли зарубежные танцевальные хиты, записанные в режиме «нон-стоп» и спетые с русскими текстами, сочинёнными самим исполнителем в пародийном ключе. Заглавным треком стала рэп-композиция «Рэп диск-жокея», на которую был снят видеоклип съёмочной группой телепрограммы «Утренняя почта», а для показа на телевидении название песни изменили на «Худсовет», поскольку слово «рэп» было тогда в новинку. В январе 1989 года альбом занял 8 место в хит-параде «Лучшая фонограмма или магнитофонный альбом года» рубрики «Звуковая дорожка МК» газеты «Московский комсомолец». В том же 1987 году в период массовой легализации дискотек Минаев начал активно гастролировать по всему Советскому Союзу и стал одним из наиболее ярких представителей танцевальной музыки года, что подтверждает его участие в новогоднем «Голубом огоньке» в качестве ведущего танцевального блока.

В октябре 1988 года в телепередаче «Прожектор перестройки» его обвинили в чрезмерных заработках, что на деле оказалось хотя и скандальной, но рекламой. Песня «Начинается свастика» была вырезана из эфира ЦТ; некоторые СМИ и общества ветеранов обвинили певца в фашизме.

В 1989 году Минаев стал победителем популярного телевизионного конкурса «Музыкальный ринг». В том же году он выпустил песню «Верую» с аккомпанементом Виктора Зинчука.

В 1990 году фирма «Мелодия» выпустила первую долгоиграющую пластинку Минаева Сергей Минаев. В процессе издания LP автор был вызван на худсовет, где обсуждалась возможность издания пластинки. В состав коллегии входил Михаил Танич, покритиковавший Минаева за непрофессиональные тексты песен.

1990-е годы
В 1992 году записал вокальную партию Иуды в российской версии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», придя в восторг от русскоязычной версии текста. Минаева «творчески раздражало» схематичное прочтение образа Иуды как предателя: «Та миссия, которая была ему уготовлена, ещё долго будет мучить мыслителей, поэтов и философов. Мучить одним и тем же вопросом: предатель или исполнитель ЕГО воли?». Впоследствии отказался исполнять русский перевод песен The Beatles, так как посчитал, что это уже слишком, тем более что, по его мнению, в русском переводе «воздушные, бесшабашные „битловские“ песенки как-то слишком „поумнели“ и погрузнели». Также принял участие в записи композиции «За пивом» кабаре-дуэта «Академия».

Гастролировал в Венгрии (1989), Израиле (1994), Ирландии (1995), Германии (1992—1995), Франции (1995—1997), выступая преимущественно для русскоязычной аудитории. С 1993 года — участник артистической футбольной команды звёзд «Старко».

Во время событий сентября-октября 1993 года выступил в поддержку президента Б. Ельцина, исполняя с грузовика свою песню «Вы готовы пойти со мной?». В 1996 году принимал активное участие в концертном туре «Голосуй или проиграешь», выступив с циклом авторских песен. Комментируя этот период жизни впоследствии, Минаев говорил: «Мне очень обидно, что Борис Николаевич начинал за здравие и кончил за упокой».

В 1997 году вышел альбом Неподражаемый, сопровождаемый видеоклипами «Макарена» и «Смычок и скрипка» (последний является пастишем на видео The Beatles «Strawberry Fields Forever»).

 XXI век
В 2006 году вышел сборник Пират XX века, включающий в себя новые танцевальные версии наиболее известных песен Минаева. Параллельно вышел одноимённый DVD с видеоклипами.

31 марта 2013 года после долгого перерыва в выпуске новых дисков прошёл концерт-презентация Сергея Минаева «В джазе только М…» в столичном клубе «Метелица» нового джазового альбома Джаст. Альбом выпущен в форматах CD и LP, мастеринг — Doug Sax, обложка — Андрей Макаревич.

В сентябре 2019 года Минаев выпустил пластинку Мишура, в которой, по мнению рецензента InterMedia, успешно демонстрирует разные цвета жанрового спектра поп-музыки 80-х: «У тех, кто застал то время, в воображении должны возникнуть межпесенные сценки из „Утренней почты“, в которых с удовольствием дурачился молодой Юрий Николаев <…> всё время кажется, что сейчас выскочит молодой Боярский или „Весёлые ребята“ с солистом Буйновым, и все запоют песни Виктора Резникова».

В 2020 году выпустил два «домашних» видеоклипа — «Когда-нибудь» и (при участии Сергея Калугина) «Тихо сам с собою»; также вышло видео на песню «Бронзовые сны» — посвящение Олегу Парастаеву, автору музыки и участнику групп «Альянс» и «НРГ».

Кино и телевидение 
Снимался в фильмах «Не могу сказать прощай» (1982, эпизодическая роль певца на танцплощадке в составе группы «Город»), «Наш человек в Сан-Ремо» (1989, певец-мафиози), записал несколько песен для телефильма «Остров погибших кораблей» (1987, в фильме эти песни «исполняет» герой Константина Райкина). Принимал участие в пародийном телесериале-викторине «Игра в детектив» в роли певицы, исполнявшей песню «Братец Луи» (кавер-версия на песню «Brother Louie» группы Modern Talking), а также в мюзикле «Улица» (вместе с Владимиром Пресняковым-младшим), где сыграл роль Рокера.

Был ведущим телевизионных музыкальных программ «50х50» (1989—1991, 1998—1999), «Хит-парад Останкино» (1992—1995), «Утренняя почта» (1996—1997), «Сиреневый туман» (1998—1999), «Два рояля» (1998—2002, 2004—2005), «Караоке-стрит» (2003—2004), «Чемпионат анекдотов» (2006—2007) и «Я почти знаменит» (2021). С 2002 года периодически ведёт фестивали «Дискотека 80-х». В 2009 году был ведущим развлекательной программы «Дискотека 80-х по-нашему» на СТС (из цикла «Всё по-нашему»). Снимался в телерекламе.

С 2010 по 2012 год вёл некоторые сюжеты в программе «Хочу знать». С 2011 по 2013 год вёл некоторые выпуски программы «Колба времени» на канале «Ностальгия».

В 2013 году был автором сатирического интернет-проекта «Посредыш», в котором подавал актуальные события в песнях в сатирической форме. Вышло 7 выпусков.

В 2020 году принял участие в музыкальном шоу «Три аккорда». С 17 января 2021 года стал ведущим шоу талантов «Я почти знаменит».

Личная жизнь 
Первая жена — Анна.

Вторая жена (с 1991) — Алёна (Елена Петровна; род. 1965), выпускница Московского энергетического института, инженер. Имеет музыкальное образование по классу фортепиано. Познакомились, когда она работала в музыкальном коллективе «Трудное детство» Владимира Маркина в составе концертной программы Сергея Минаева. Является родной сестрой жены Владимира Маркина, поэтому Сергей Минаев и Владимир Маркин — свояки.

Сын Сергей (род. 1994), окончил школу с золотой медалью, музыкальную школу по классу скрипки, затем — Высшую школу экономики. Музыкант, направление — классический рок.

Дискография

Магнитоальбомы 
 Группа «Город» (1983)
 Алушта (1984) (фактически — 1984—1987)
 Первые опыты (1984) (фактически — 1984—1986)
 Коллаж (1986)
 Дискотека Нон-стоп (1987)
 Радио «Абракадабра» (1987)
 Ретроспектива (1988)

LP 
 Сергей Минаев (1990)
 Ломбаба (1990, миньон)
 Иисус Христос — суперзвезда (1992)
 Вы готовы пойти за мной! (1993)
 Джаст (2014)
 Радио «Абракадабра» (2018)
 Коллаж! (2019)

CD 
 Коллекция (1993)
 Радио «Абракадабра» (1994)
 Лучшая песня (1994)
 А почему бы и нет? (1994)
 Голосуй или проиграешь! (1996)
 Неподражаемый (1997)
 Назад в будущее (2002)
 Песни за жизнь (2006)
 Пират XX века (2006)
 Ничего особенного (2013)
 Джаст (2014)
 Мишура (2019)
 Алушта 84-87 (2021)
 Первые опыты (2021)
 Коллаж (нон-стоп альбом) (2021)

DVD 
 Пират XX века (2006)

Кавер-версии и пародии 
Для записи «перепевок» Минаевым использовались инструментальные версии с синглов 80-х годов, выпущенных на виниле либо на кассетах. Прямого перевода текстов артист не делал, считая их малоинтересными. Для песенных текстов Минаева характерен стёб. Некоторые произведения носят откровенно сатирический характер — как, например, «Рэп диск-жокея», «Мундиаль» и «Музыка поп».
Среди наиболее известных песенных пародий Сергея Минаева: «Ты — мой хлеб, моя соль», «Братец Луи» (на Modern Talking), «Вояж» (на Desireless), «Белые козы» (на Ласковый май), «Лом-баба» (на Kaoma), «Минаки-Да» (на Yaki-Da), «Макарена» (на Los Del Rio), «Музыка поп» (на Aqua) и др.

Фильмография

Роли и вокал

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Disco 80
 Сергей Минаев на сайте «Fuzz Music»
 Сергей Минаев: «Жёлтая пресса пишет о персонажах, которые с ней тесно сотрудничают!»(Интервью газете «Кругозор плюс», ФРГ)
 Рецензия: Сергей Минаев — «Всё лучшее в одном». А.Мажаев, InterMedia
 
 Профиль на сайте футбольного клуба звёзд эстрады «Старко»

Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа
Телеведущие Первого канала